Zit ist der Familienname folgender Personen:

 Wenzel Zit (1852–1932), österreich-tschechischer Kapellmeister und Komponist
 Wilhelm Zit (1874–1908), Militär- und Berufsmusiker

ZIT ist die Kurzbezeichnung für:
 Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität, eine Sondereinheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main
 ZIT (Münster), Zentrum für Islamische Theologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

Abkürzung